Ярослав (Афанасий) Владимирович  (/1389) — ) — (удельный) Князь Малоярославецкий (Боровско-Ярославецкий) 1410—1426, сын Владимира Андреевича Храброго, князя Серпуховского, Дмитровского, Боровского и Углицкого, и княгини Елены, дочери Великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича, правнук Ивана Калиты.

Биография 

Ярослав появился на свет в Дмитровском кремле. Возможно, именно в связи с этим радостным событием, в Дмитрове в тот же год был основан Борисо-Глебский монастырь, наречённый в честь Св. князей Бориса и Глеба Владимировичей. Святой князь Борис был небесным покровителем первого удельного князя Дмитровского Бориса Давыдовича. И есть основания полагать, что отдавая дань уважения Борису Давыдовичу, Владимир Андреевич планировал сделать Ярослава-Афанасия третьим Дмитровским князем (чему, однако, не суждено было осуществиться). Проработал Владимир Андреевич и «запасной вариант». В южных владениях, на берегу реки Протвы, на месте деревни Лужа, им был заложен город Ярославль <Ярославль боровский → Ярославец → Малый Ярославец → Малоярославец>, наименованный в честь новорождённого сына. Здесь князем Владимиром также был основан монастырь, названный Никольским Черноостровским.

1389 г. Владимир Андреевич с семьёй покинул Дмитров. Вскоре Ярослав Владимирович получил в вотчину от отца «Ярославль с Хотунью, Вихорну, Полянки, Ростунову слободку и Рошневскую слободку, а из московских сёл — Сарыевское и Кирьясово с лугами да на устье Мьстица мельница». Кроме того, он получил в удел половину Городца и Юрьевца. Второй половиной совместно владел его брат Симеон (Семён).

В 1415 году Ярослав Владимирович отъехал на родину матери, в Литву, но в 1421 году возвратился оттуда в пределы Московского княжества.

Умер Ярослав Владимирович осенью 1426 года от моровой язвы, вместе с братьями Андреем и Симеоном (Семёном). Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1508 г. его прах был перенесен в новый Архангельский собор, где покоится и по сию пору.

Семья 
В 1408 году Ярослав женился на Анне, дочери Семёна Васильевича, князя Новленского, и прожил с нею три года (она умерла в 1411 году). Во втором браке с Марьей Фёдоровной Кошкиной-Голтяевой, родственницей бояр Романовых.

Во втором браке Ярослав имел трёх детей:
 сына Василия Ярославича, ставшего князем Серпуховско-Боровским
и двух дочерей:
 Марию, ставшую супругой великого князя московского Василия Тёмного,
 Елену — ставшую супругой Михаила Андреевича Верейского.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Русский биографический словарь. Сетевая версия. Ярослав (Афанасий) Владимирович 
 Великие люди России. Ярослав Владимирович (Афанасий) 
 Биографическая энциклопедия Биография.ру. Ярослав (Афанасий) Владимирович
 Генеалогическая таблица. Серпуховские князья 

Князья боровские
Рюриковичи по алфавиту
Похороненные в Архангельском соборе (Московский Кремль)
Даниловичи (Рюриковичи)